Parlando D'Amore II é um álbum de estúdio lançado pelo cantor e compositor italiano Dick Danello. O álbum foi gravado em Roma e finalizado em São Paulo.

Participações Especiais 
 Gladys Cassaro
 Pippo L'Amore

Música da Itália
Álbuns de músicos da Itália